Камарена-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 79.6 км². Население — 165 человек (на 2010 год). Расстояние — 28 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Camarena de la Sierra
 Web Camarena de la Sierra
 Ficha de la población
 Foro de Camarena de la Sierra

Муниципалитеты Теруэля